Rudolfswarte steht für:

 Kronprinz-Rudolf-Warte, Aussichtsturm am Buchkogel in Graz, Steiermark, Österreich
 Rudolfswarte (Purkersdorf), Aussichtswarte auf der Rudolfshöhe (Wienerwald) bei Purkersdorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:

 Rudolfsturm